На́хман (Наум) Овсе́евич Белоцерко́вский (1900—1938) — советский военный деятель, инженер и организатор производства, кавалер ордена Красного Знамени РСФСР (1921).

Биография 
Участник Гражданской войны, помощник военкома 3-го сводного полка. В 1930-е годы — старший инженер, начальник отдела «скоростной шаропоезд» и заместитель начальника треста опытного машиностроения Народного комиссариата путей сообщения СССР.

Репрессирован и расстрелян 8 февраля 1938 года. Посмертно реабилитирован в 1956 году.

Семья 
 Отец — Овсей Гершкович Белоцерковский.
 Жена — Шейна (Софья) Моисеевна Белоцерковская (1902, Заиченцы — 1962, Москва), врач, научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института обмена веществ и эндокринных расстройств Наркомздрава СССР под руководством И. И. Казакова, была арестована 10 февраля 1938 года как член семьи изменника Родины и осуждена на 8 лет исправительно-трудовых лагерей, срок отбывала в Акмолинском лагере жён изменников Родины, затем до 1946 года в Карлаге.
 Дочь — Лена Нахмановна Белоцерковская (1926, Москва — 1998, Хайфа), художник и график.
 Дочь — Галина Наумовна Глаголева (1929—2010), учительница.
 Внучка — Вера Витальевна Глаголева, актриса.

Награды 
 Орден Красного Знамени, 1921.

Литература 
 Сборник лиц, награждённых орденом Красного Знамени и почётным революционным оружием. — : Госвоениздат, 1926.

Примечания

Ссылки 
 Генеалогическая база знаний: персоны, фамилии, хроника

Инженеры СССР
Участники Гражданской войны в России (красные)
Посмертно реабилитированные в СССР
Инженеры и конструкторы, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Железнодорожники СССР
Военачальники, репрессированные в СССР
Казнённые в 1938 году